Франческо I Медичи (25 марта 1541 — 17 ноября 1587) — великий герцог Тосканы.
 Франческо Медичи (14 мая 1594 — 17 мая 1614) — принц Тосканский, князь Капестрано.
 Франческо Медичи (16 октября 1614 — 25 июля 1634) — принц Тосканский.
 Франческо Мария Медичи (12 ноября 1660 — 3 февраля 1711) — принц Тосканский, кардинал, отказался от сана и принял титул герцога Ровере и Монтефельтро, правитель Сиены.